В 1992 году из-за произошедшего раскола в международном самбо — на МФС (Международная федерация самбо) и ФИАС (Международная федерация любительского самбо) — было проведено два альтернативных чемпионата.

Чемпионат под эгидой МФС 

X Чемпионат Европы по самбо, признаваемый Федерацией самбо Европы (European Sambo Federation), прошёл в Киеве (Украина) 3-6 июня 1992 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Молдавия, Россия, Румыния, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина, Эстония, Франция.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат под эгидой ФИАС 

XI Чемпионат Европы по самбо прошёл в Москве 4-7 июня 1992 года. В соревнованиях участвовали спортсмены 6 стран: Болгария, Грузия, Испания, Литва, Россия, Франция.

Медалисты

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Июнь 1992 года
Спорт в России в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт на Украине в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Киеве
самбо
Международные соревнования по самбо в России
Чемпионаты Европы в России
Международные соревнования по самбо на Украине
Чемпионаты Европы на Украине
1992 год в Москве
1990-е годы в Киеве
1992 год в Киеве
Соревнования по самбо в Москве